UDM steht für:
 Deutscher Mittelstand (Union Deutscher Mittelstandsparteien), eine ehemalige politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Unified Dimensional Model, ein von Microsoft entwickeltes Metadatenmodell, das die Vorteile von OLAP und relationalen Datenmodell vereinen soll
 United Democratic Movement, eine südafrikanische Partei
 Unternehmensdatenmodell, ein Datenmodell eines Unternehmens auf hohem Abstraktionsniveau
 University of Detroit Mercy
 Ultraschall-Durchflussmesser

udm steht für:
 Udmurtische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrische Sprachen

UDM